Violier (geslacht) (Malcolmia)
 Violier (soort) (Matthiola incana)